En français, une beurrée peut désigner :
 une tartine beurrée
 dans le langage argotique, une ivresse avancée
 une variante belle-iloise du kouign amann